Hazza Al Mansouri (né en 1987), cosmonaute émirati.

 Mariam al-Mansouri (née en 1979), pilote de chasse émirati.